Kathedrale St. Josef steht für folgende Kathedralen:

 Sankt-Joseph-Kathedrale (Aleppo)
 St.-Josef-Kathedrale (Ankawa)
 Chaldäische Kathedrale St. Josef (Bagdad)
 Lateinische Kathedrale St. Josef (Bagdad)
 Kathedrale St. Josef (Bukarest)
 Kathedrale St. Josef (Daressalam)
 Kathedrale St. Josef (Liepāja)
 Kathedrale St. Josef (Sofia)